

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Pokrzywno – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Nowe Miasto
 Pokrzywno – osada w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Pokrzywno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Pokrzywno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Pokrzywno – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Pokrzywno – część wsi Kępa w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Pokrzywno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też
 Pokrzywnica